Дятловщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дятловщина — посёлок в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Дятловщина — деревня в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Дятловщина — деревня в Демидовском районе Смоленской области.